Korngold:
 Erich Wolfgang Korngold
 Michel (Leandro) Gurfinkiel (Korngold), Michel Gurfi ou Michael Gurfinkell

Desambiguação